Voranc je lahko:

 Voranc, različica imena Lovrenc

Oseba 

 Prežihov Voranc (1893–1950), pisatelj in politik
 Voranc Boh (1993–), dramski igralec in glasbenik